Јутрогошта може да се односи на:

 Горња Јутрогошта, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Доња Јутрогошта, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ